Нетесово — название населённых пунктов в России:

 Нетесово — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Нетесово — деревня в Нововаршавском районе Омской области.